Bontjes van Beek ist der Familienname folgender Personen:

 Cato Bontjes van Beek (1920–1943), deutsche Widerstandskämpferin
 Daniel Bontjes van Beek (* 1955), deutscher Musiker und Übersetzer
 Digne Bontjes van Beek, Geburtsname von Digne Meller Marcovicz (1934–2014), deutsche Fotoreporterin, Filmemacherin, Journalistin und Buchautorin
 Jan Bontjes van Beek (1899–1969), deutscher Keramiker und Bildhauer
 Mietje Bontjes van Beek (1922–2012), deutsche Malerin und Autorin
 Olga Bontjes van Beek (1896–1995), deutsche Tänzerin und Malerin
 Roseli Bontjes van Beek (1928–2011), deutsche Übersetzerin
 Saskia Bontjes van Beek (* 1958), deutsche Übersetzerin und Kunsthistorikerin
 Tim Bontjes van Beek (1923–2013), deutscher Musiker 
 Valentin Bontjes van Beek, deutscher Architekt und Hochschullehrer